«Хэппи Вэлли Атлетик Ассосиэйшн» (китайский: 愉園體育會 ю юнь тхаи юк уй) — футбольный клуб из Гонконга. Выступает в первом дивизионе Гонконгской лиги. Одержал победу в чемпионате 2005/06, по ходу сезона потерпев лишь одно поражение. Футбольный клуб является частью спортивной ассоциации, под руководством которой проводятся занятия баскетболом, плаванием, настольным теннисом, легкой атлетикой, и другими видами спорта.

Достижения 
 Чемпион Гонконга (6): 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06
 Серебряный призёр чемпионата Гонконга (16): 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 1979/70, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1999/00, 2001/02, 2004/05

Выступления в континентальных соревнованиях

См. также 
 Категория:Игроки ФК «Хэппи Вэлли»

Футбольные клубы Гонконга